Prospekt Mira peut, à Moscou, faire référence à :
 la Prospekt Mira, l'une des plus longues avenue de la ville ;
 la Prospekt Mira (métro de Moscou, ligne Kaloujsko-Rijskaïa), une station du métro de Moscou ;
 la Prospekt Mira (métro de Moscou, ligne Koltsevaïa), une station du métro de Moscou.